Druzen, een volk in het Midden-Oosten
 Geode (mineralogie), een ander woord voor geode